Der Kanton Vervins ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 66 Gemeinden in den Arrondissements Laon und Vervins, sein bureau centralisateur ist in Vervins. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone 2015 wurde er erheblich vergrößert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 66 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Vervins die 24 Gemeinden Autreppes, Bancigny, Braye-en-Thiérache, Burelles, Fontaine-lès-Vervins, Gercy, Gronard, Harcigny, Hary, Haution, Houry, La Bouteille, La Vallée-au-Blé, Laigny, Landouzy-la-Cour, Lugny, Nampcelles-la-Cour, Plomion, Prisces, Rogny, Saint-Algis, Thenailles, Vervins und Voulpaix. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 232,33 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0234.

Einwohner

Politik 

Vervins